Drákula nebo Dracula má několik významů spojených upírskou tematikou:

 Vlad III. Dracula – vládce Valašského knížectví
 Drákula (kniha) – román Brama Stokera
 Hrabě Drákula – postava z románu Brama Stokera
 Dracula (muzikál) – český muzikál Karla Svobody
 Dracula (film, 1931) – americký film z roku 1931
 Dracula (film, 1958) – britský film z roku 1958
 Hrabě Drákula (film, 1970) – československý film z roku 1970
 Drákula (film, 1992) – americký film z roku 1992
 Dracula 2000 – americký film z roku 2000
  drákula (Araceae) (Dracontium) – rod rostlin z čeledi árónovité
 Dracula (orchidej) – rod orchidejí